Vivere ist die Bezeichnung für:
 Vivere (1936), italienischer Film von Guido Brignone
 Vivere (2007), deutscher Film von Angelina Maccarone
 Vivere (2016), französischer Dokumentarfilm von Judith Abitbol
 Vivere (Fernsehserie), italienische Fernsehserie